Gyüdi Sándor (1927–1974) fizikus
 Gyüdi Sándor (1959) Liszt Ferenc-díjas karmester, az előbbi fia